
Molekulska formula -{C20H30O}- se može odnositi na:
 Retinol
 Feruginol
 Totarol